Schönwalde peut faire référence à :
 Schönwalde, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne ;
 Schönwalde am Bungsberg, commune de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, Schleswig-Holstein, Allemagne ;
 Schönwalde-Glien, commune de l'arrondissement du Pays de la Havel, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne.

Voir aussi 
 Schönwald